Ларс-Эрик Шёберг (; 4 мая 1944, Фалун, Швеция — 20 октября 1987, Уппсала, Швеция) — шведский хоккеист, защитник.

Выступал за клубы «Лександ» (1961-65, 1967-69), «Юргорден» (1965-67), «Фрёлунда» (1969-74). Один из лидеров сборной Швеции в конце 60-х — первой половине 70-х годов XX века. Участник двух Олимпиад (1968, 1972), шести чемпионатов мира (1968, 1969, 1970, 1972, 1973, 1974), Кубка Канады 1976. В 1974—1979 отыграл пять сезонов в ВХА за «Виннипег Джетс». Являлся одним из лучших защитников за всю историю ВХА. В сезоне 1975/76 стал первым европейцем-капитаном клуба ВХА. В чемпионате ВХА — 295 игр, 194 очка (25 шайб + 169 передач). В 1979-80 г.г. сыграл один сезон в НХЛ (79 игр, 34 очка (7+27)). В 1980-е работал европейским скаутом «Нью-Йорк Рейнджерс». Включён в список лучших игроков за всю историю шведского хоккея под номером 75. Умер от рака в октябре 1987 года.

Достижения 
 Чемпион Швеции 1969.
 Лучший игрок («Золотая шайба») Шведской элитной серии сезона 1968/69.
 «Джентльмен года» Шведской элитной серии сезона 1972/73.
 Лучший защитник чемпионата мира 1974.
 Включен в символическую сборную чемпионата мира 1974.
 Трёхкратный обладатель Кубка АВКО (1976, 1978, 1979).
 Обладатель «Трофея Денниса Мёрфи» — лучшему защитнику ВХА (1978).
 Вице-чемпион мира (1969, 1970, 1973).

Ссылки 
 Статистика Ш. на сайте Internet hockey database 

Хоккеисты Швеции
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 1968 года
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 1972 года
Игроки сборной Швеции по хоккею с шайбой
Хоккеисты НХЛ
Игроки «Виннипег Джетс» (1972—1996)
Игроки ХК «Лександ»
Игроки ХК «Юргорден»
Игроки ХК «Фрёлунда»